Dolabella est un cognomen de la gens des Cornelii porté par plusieurs personnalités de la Rome antique;
 Tomasso Dolabella un peintre;
 Dolabella est un genre de la famille des Aplysiidae.

Homonymie de patronyme